Schwez (russisch: Швец, ukrainisch: Швець) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Olegowitsch Schwez (* 1993), russischer Fußballspieler
 Fedir Schwez (1882–1940), ukrainischer Geologe, Hochschullehrer und Politiker
 Igor Wassiljewitsch Schwez, russischer Physiker und Hochschullehrer
 Juri Schwez (* 1952), russischer Spion des KGB in den USA
 Oksana Schwez (1955–2022), sowjetische bzw. ukrainische Schauspielerin
 Witali Iwanowitsch Schwez (1936–2019), russisch-sowjetischer Biotechnologe
 Wladimir Afanassjewitsch Schwez (1916–1991), ukrainisch-russischer Musikpädagoge, Musikwissenschaftler, Übersetzer und Komponist